Котлов — фамилия.

Известные носители:

 Котлов, Анатолий Георгиевич (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Котлов, Борис Николаевич — российский журналист, постоянный участник и победитель интеллектуальной программы «Своя игра».
 Котлов, Василий Сергеевич (1919—2015) — лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Котлов, Евгений Николаевич (1949—2016) — советский хоккеист, нападающий, мастер спорта СССР международного класса.
 Котлов, Иван Фёдорович (1874—1919) — рабочий-революционер, участник борьбы за власть Советов на Украине, один из известных деятелей Харьковской большевистской организации.
 Котлов, Никита (род. 1991) — американский футболист.
 Котлов, Николай Васильевич (1922—2009) — Герой Советского Союза.
 Котлов, Фёдор Васильевич — д. г.-м. н., профессор, преподаватель, директор Производственного и научно-исследовательского института инженерных изысканий.

 Иван Васильевич Котлов — персонаж рассказа «Ванька» А. П. Чехова.